Ру́гин — фамилия. Известные носители:

 Ругин, Ритвар (род. 1989) — латвийский футболист, полузащитник.
 Ругин, Роман Прокопьевич (1939—2016) — советский и российский хантыйский писатель, заслуженный работник культуры РФ.